C6H3N3O6 – formula molecolare dell'1,2,3-trinitrobenzene
C6H3N3O6 – formula molecolare dell'1,3,5-trinitrobenzene

Formule molecolari